Вы́боры в Сена́т США состоялись 8 ноября 2022 года. Избирательная кампания затронула 34 из 100 сенаторов. Победители выборов составили 118-й Конгресс США. Срок пребывания сенаторов в должности — с 3 января 2023 года по 3 января 2029 года. Выборы 2022 года предусматривали проведение голосования за , который был представлен 14 демократами и 20 республиканцами.

В день выборов прошли голосования на федеральном, региональном и местном уровнях, включая выборы в Палату представителей.

С 20 января 2021 года демократы удерживали практическое большинство, так как двое независимых сенаторов занимали либеральную позицию, а вице-президент Камала Харрис обладала правом решающего голоса при возникновении ситуации 50/50. В отличие от выборов 2018 года, когда демократам было необходимо защитить десять мест в штатах, где в ходе президентских выборов 2016 года победил Дональд Трамп, сенаторы-демократы не занимали мест ни в одном штате, в котором в 2020 году победил Трамп. Тем временем Республиканской партии необходимо было защитить два места в Висконсине и Пенсильвании, в которых одержал победу Джо Байден.

По результатам выборов Демократическая партия сохранила контроль над Сенатом. Согласно прогнозам, ожидалась так называемая «красная волна», при которой республиканцы получили бы преимущество в нескольких колеблющихся штатах, определивших контроль над Сенатом; однако она не произошла. Демократы показали результаты лучше ожидаемых в Джорджии, Нью-Гэмпшире, Огайо и Пенсильвании, что помогло им сохранить большинство в верхней палате Конгресса.

Состав Сената

Сенаторы, объявившие об уходе

Демократическая партия

Республиканская партия

Статистика 
Новостные сайты и физические лица (связанные со статистикой) публикуют прогнозы, касающиеся предстоящих выборов. В них учитываются такие факторы, как популярность действующего сенатора (если он баллотируется на переизбрание) и других кандидатов, а также позиция партии на уровне штата (отражена ). Прогнозные показатели формируют рейтинг каждого сенатора, указывая предполагаемое преимущество.

Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

{| class="wikitable" style="text-align:center";
|- style="vertical-align:bottom"
! colspan=2 | Регион
! colspan=2 | Положение
! colspan="12" | Рейтинг на выборах (2022)
|- style="vertical-align:bottom"
! Штат
! 
! Сенатор
! data-sort-type="number"| Последниевыборы
! 
! 
! 
! CBS
! Politico
! 
! Fox
! 
! 
! Econ.
! Результаты
|-
! Айдахо
|  data-sort-value="19" | Р+19
|  data-sort-value="Крэйпо" | Майк Крэйпо
|  data-sort-value="66,1" | 66,1 % Р
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
 | bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
|  | Крэйпо60,7% Р
|-
! Айова
|  data-sort-value="6" | Р+6
|  data-sort-value="Грассли" | Чак Грассли
|  data-sort-value="60,1" | 60,1 % Р
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
 | bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
|  | Грассли56,1% Р
|-
! Алабама
|  data-sort-value="15" | Р+15
|  data-sort-value="Шелби" | Ричард Шелби
|  data-sort-value="64,0" | 64,0 % Р
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
 | bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
|  | Бритт66,6% Р
|-
! Аляска
|  data-sort-value="9" | Р+9
|  data-sort-value="Меркауски" | Лиза Меркауски
|  data-sort-value="44,4" | 44,4 % Р
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
 | bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
|  | Меркауски53,7% Р
|-
! Аризона
|  data-sort-value="3" | Р+3
|  data-sort-value="Келли" | Марк Келли
|  data-sort-value="-51,2" | 51,2 % Д
| bgcolor="#fff"| Р
 | bgcolor="#ddf"| НП (Д)
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
|  | Келли51,4% Д
|-
! Арканзас
|  data-sort-value="16" | Р+16
|  data-sort-value="Бузмен" | Джон Бузмен
|  data-sort-value="59,8" | 59,8 % Р
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
 | bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
|  | Бузмен65,7% Р
|-
! Вашингтон
|  data-sort-value="-8" | Д+8
|  data-sort-value="Мюррей" | Патти Мюррей
|  data-sort-value="-58,8" | 58,8 % Д
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
 | bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
|  | Мюррей57,2% Д
|-
! Вермонт
|  data-sort-value="-15" | Д+15
|  data-sort-value="Лихи" | Патрик Лихи
|  data-sort-value="-61,3" | 61,3 % Д
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
 | bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
|  | Уэлч68,5% Д
|-
! Висконсин
|  data-sort-value="2" | Р+2
|  data-sort-value="Джонсон" | Рон Джонсон
|  data-sort-value="50,2" | 50,2 % Р
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
 | bgcolor="#fdd"| НП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
|  | Джонсон50,4% Р
|-
! Гавайи
|  data-sort-value="-15" | Д+15
|  data-sort-value="Шац" | Брайан Шац
|  data-sort-value="-73,6" | 73,6 % Д
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
 | bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
|  | Шац71,2% Д
|-
! Джорджия
|  data-sort-value="3" | Р+3
|  data-sort-value="Уорнок" | Рафаэль Уорнок
|  data-sort-value="-51,0" | 51,0 % Д
| bgcolor="#fff"| Р
 | bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#fff"| Р
|  | Уорнок51,4% Д
|-
! Иллинойс
|  data-sort-value="-7" | Д+7
|  data-sort-value="Дакуорт" | Тэмми Дакуорт
|  data-sort-value="-54,9" | 54,9 % Д
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
 | bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
|  | Дакуорт56,8% Д
|-
! Индиана
|  data-sort-value="11" | Р+11
|  data-sort-value="Янг" | Тодд Янг
|  data-sort-value="52,1" | 52,1 % Р
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
 | bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
|  | Янг58,6% Р
|-
! Калифорния
|  data-sort-value="-14" | Д+14
|  data-sort-value="Падилья" | Алекс Падилья
| data-sort-value="0" | Назначен
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
 | bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
|  | Падилья61,1% Д
|-
! Канзас
|  data-sort-value="11" | Р+11
|  data-sort-value="Моран" | Джерри Моран
|  data-sort-value="62,2" | 62,2 % Р
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
 | bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
|  | Моран60,0% Р
|-
! Кентукки
|  data-sort-value="16" | Р+16
|  data-sort-value="Пол" | Рэнд Пол
|  data-sort-value="57,3" | 57,3 % Р
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
 | bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
|  | Пол61,8% Р
|-
! Колорадо
|  data-sort-value="-3" | Д+3
|  data-sort-value="Беннет" | Майкл Беннет
|  data-sort-value="-50,0" | 50,0 % Д
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
 | bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
|  | Беннет55,9% Д
|-
! Коннектикут
|  data-sort-value="-7" | Д+7
|  data-sort-value="Блументал" | Ричард Блументал
|  data-sort-value="-63,2" | 63,2 % Д
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
 | bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
|  | Блументал57,5% Д
|-
! Луизиана
|  data-sort-value="12" | Р+12
|  data-sort-value="Кеннеди" | Джон Кеннеди
|  data-sort-value="60,7" | 60,7 % Р
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
 | bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
|  | Кеннеди61,6% Р
|-
! Миссури
|  data-sort-value="11" | Р+11
|  data-sort-value="Блант" | Рой Блант
|  data-sort-value="49,2" | 49,2 % Р
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
 | bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
|  | Шмитт55,4% Р
|-
! Мэриленд
|  data-sort-value="-14" | Д+14
|  data-sort-value="Ван Холлен" | Крис Ван Холлен
|  data-sort-value="-60,9" | 60,9 % Д
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
 | bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
|  | Ван Холлен65,8% Д
|-
! Невада
| Рав
|  data-sort-value="Кортес-Масто" | Кэтрин Кортес-Масто
|  data-sort-value="-47,1" | 47,1 % Д
| bgcolor="#fff"| Р
 | bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
|  | Кортес-Масто48,8% Д
|-
! Нью-Гэмпшир
| Рав
|  data-sort-value="Хассен" | Мэгги Хассен
|  data-sort-value="-48,0" | 48,0 % Д
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
 | bgcolor="#ddf"| НП (Д)
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
| bgcolor="#ccf"| ДП (Д)
|  | Хассен53,5% Д
|-
! Нью-Йорк
|  data-sort-value="-10" | Д+10
|  data-sort-value="Шумер" | Чак Шумер
|  data-sort-value="-70,6" | 70,6 % Д
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
 | bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
|  | Шумер56,8% Д
|-
! Огайо
|  data-sort-value="6" | Р+6
|  data-sort-value="Портман" | Роб Портман
|  data-sort-value="58,0" | 58,0 % Р
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
 | bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
|  | Вэнс53,0% Р
|-
! Оклахома
|  data-sort-value="20" | Р+20
|  data-sort-value="Лэнкфорд" | Джеймс Лэнкфорд
|  data-sort-value="67,7" | 67,7 % Р
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
 | bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
|  | Лэнкфорд64,3% Р
|-
! Оклахома
|  data-sort-value="20" | Р+20
|  data-sort-value="Инхоф" | Джим Инхоф
|  data-sort-value="62,9" | 62,9 % Р
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
 | bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
|  | Маллин61,8% Р
|-
! Орегон
|  data-sort-value="-6" | Д+6
|  data-sort-value="Уайден" | Рон Уайден
|  data-sort-value="-56,6" | 56,6 % Д
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
 | bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#aaf"| СП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
| bgcolor="#88f"| ОП (Д)
|  | Уайден55,8% Д
|-
! Пенсильвания
|  data-sort-value="2" | Р+2
|  data-sort-value="Туми" | Пэт Туми
|  data-sort-value="48,8" | 48,8 % Р
| bgcolor="#fff"| Р
 | bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
| bgcolor="#fff"| Р
|  | Феттерман51,3% Д
|-
! Северная Дакота
|  data-sort-value="20" | Р+20
|  data-sort-value="Хувен" | Джон Хувен
|  data-sort-value="78,5" | 78,5 % Р
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
 | bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
|  | Хувен56,4% Р
|-
! Северная Каролина
|  data-sort-value="3" | Р+3
|  data-sort-value="Бёрр" | Ричард Бёрр
|  data-sort-value="51,1" | 51,1 % Р
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
 | bgcolor="#fdd"| НП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
|  | Бадд50,5% Р
|-
! Флорида
|  data-sort-value="3" | Р+3
|  data-sort-value="Рубио" | Марко Рубио
|  data-sort-value="52,0" | 52,0 % Р
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
 | bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
|  | Рубио57,7% Р
|-
! Южная Дакота
|  data-sort-value="16" | Р+16
|  data-sort-value="Тьюн" | Джон Тьюн
|  data-sort-value="71,8" | 71,8 % Р
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
 | bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
|  | Тьюн69,6% Р
|-
! Южная Каролина
|  data-sort-value="8" | Р+8
|  data-sort-value="Скотт" | Тим Скотт
|  data-sort-value="60,6" | 60,6 % Р
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
 | bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
|  | Скотт62,9% Р
|-
! Юта
|  data-sort-value="13" | Р+13
|  data-sort-value="Ли, Майк" | Майк Ли
|  data-sort-value="68,2" | 68,2 % Р
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
 | bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#fcc"| ДП (Р)
| bgcolor="#f99"| СП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
| bgcolor="#f66"| ОП (Р)
|  | Ли53,2% Р
|-
! colspan=4 | Итого
|Д — 47Р — 49Рав — 4
 |Д — 48Р — 49Рав — 3
|Д — 49Р — 51Рав — 0
|Д — 47Р — 48Рав — 5
|Д — 46Р — 48Рав — 6
|Д — 44Р — 48Рав — 8
|Д — 47Р — 49Рав — 4
|Д — 48Р — 49Рав — 3
|Д — 48Р — 50Рав — 2
|Д — 48Р — 50Рав — 2
|   |Итого:Д – 51Р – 49

Результаты

Всеобщие выборы 
Победители официально вступили в должность 3 января 2023 года.

Дополнительные выборы 
На каждых внеочередных выборах срок полномочий победившего кандидата начинается сразу после того, как его избрание будет подтверждено правительством штата.

См. также 
 Выборы в Палату представителей США (2022)

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ноябрь 2022 года
События 8 ноября
Выборы 2022 года в США
Выборы в Сенат США